Il doppio del St. Petersburg Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Adams e Jared Palmer erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Julian Knowle e Nenad Zimonjić hanno battuto in finale 7–6 (7–1), 6–3 Michael Kohlmann e Rainer Schüttler.

Teste di serie
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (semifinali)
 František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2003
ATP Tour 2003